Правобережный — топоним в России:
 Правобережный — посёлок в Саракташском районе Оренбургской области.
 Правобережный — посёлок в Орловском районе Ростовской области.
 Правобережный — посёлок в Будённовском районе Ставропольского края.
 Правобережный — посёлок в Курском районе Ставропольского края.

 Правобережный — микрорайон г. Надым (бывший посёлок Старый Надым).

 Правобережный — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Правобережный район